Кана́дско-америка́нский автомоби́льный догово́р () — важное торговое соглашение между Канадой и США. Подписан премьер-министром Лестером Б. Пирсоном и президентом Линдоном Б. Джонсоном в январе 1965 года.

По договору пошлины на автомобили, грузовые автомобили, автобусы, шины и запчасти между двумя странами отменялись, что было очень выгодно крупным американским производителям автомобилей. В обмен три крупных автопроизводителя (General Motors, Ford и Chrysler), а позднее и Volvo согласились, что выпуск автомобилей в Канаде не упадёт ниже уровня 1964 г. и что они обеспечат в Канаде прежнее соотношение производства к продажам.

До автомобильного договора североамериканская автомобильная промышленность была сильно сегрегирована. Из-за тарифов лишь три процента автомобилей, продававшихся в Канаде, было изготовлено в США, при этом в США производилось большинство деталей, и в результате Канада имела значительный дефицит в торговле автомобильными товарами с США.

Договор привёл к масштабным и незамедлительным изменениям. Канада стала производить намного меньше моделей автомобилей. Вместо этого были построены намного более крупные филиальные заводы, производящие лишь одну модель для всей Северной Америки. В 1964 г. лишь семь процентов автомобилей, произведённых в Канаде, продавалось её южному соседу, а к 1968 г. этот показатель вырос до шестидесяти процентов. К тому же моменту уже сорок процентов автомобилей, купленных в Канаде, было произведено в США. Автомобилестроение и производство запасных частей быстро обогнали целлюлозно-бумажную промышленность и стали крупнейшими отраслями Канады. С 1965 по 1982 гг. совокупный дефицит Канады в автомобильной торговле с США составлял 12,1 миллиарда $, включая внешнеторговый профицит по собранным автомобилям примерно на 28 миллиардов $ и дефицит по автомобильным деталям примерно на 40,5 млрд $.

См. также 
 Автомобильная промышленность США
 Экономика США
 Экономика Канады

Ссылки 
 CBC Archives A multimedia look at the Canadian auto industry before and after the trade agreement.

История Канады
Канадские соглашения о свободной торговле
Американские соглашения о свободной торговле
Автомобильная промышленность Канады
Канадско-американские договора
Появились в 1965 году
Исчезли в 2001 году
Автомобильная промышленность США
Международные договоры Канады
Международные договоры США
Международная торговля
Договоры по алфавиту
Январь 1965 года
1965 год в экономике